Вотинов — русская фамилия; имеет женскую форму Вотинова. Известные носители:

 Вотинов, Африкан Иванович (1918—1967) — Герой Советского Союза.
 Вотинов, Максим Андреевич (род. 1988) — российский футболист.
 Вотинов, Сергей Викторович (род. 1980) — российский биатлонист.
 Вотинов, Степан Парфёнович (1907—1943) — Герой Советского Союза.